Lytta steht für:

 Verkörperung des Wahnsinns, siehe Lyssa (Mythologie)
 Lytta (Gattung), eine Gattung der Ölkäfer